Le mot polymérie désigne :
 en chimie, un cas particulier d'isomérie présenté par deux substances dont l'une a un poids moléculaire multiple de celui de l'autre ;
 en biologie, un cas particulier de l'hérédité, où le caractère phénotypique considéré est porté par plusieurs gènes ;
 en botanique, le nombre de divisions symétriques des verticilles  (périanthe, feuilles, branches) d'une plante (appelé aussi X-mérie ou n-mérie) ;
 en minéralogie, caractère d'un minerai composé d'un grand nombre de composés.